Ii sau ii se poate referi la:

 ii (digraf), digraf în unele alfabete romanizate
 Ii, Finlanda, o comună din Finlanda
  Ii este un nume de familie japonez:
 Clanul Ii, clan japonez (perioada Sengoku)
 Ii Naomasa
 Ii Naoyuki, autor japonez
 iiNet, provider major de Internet din Australia
 2 (cifră), scris ca cifră romană cu minuscule
ii (client IRC)
 John Papa Īī, nobil hawaiian
 Limba yi (ISO 639 alpha-2, ii)

Vezi și
II (ddezambiguizare)

Sigle de două litere